Schippach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Schippach (Elsenfeld), Pfarrdorf von Markt Elsenfeld im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Schippach (Miltenberg), Kirchdorf der Stadt Miltenberg im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Schippach (Sachsenheim), Wüstung östlich von Spielberg, Stadtteil von Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Schippach (Erf), linker Zufluss der Erf oder Erfa nach Eichenbühl, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Schippach, oder Schippbach, linker Nebenfluss des Kirbachs bei Spielberg, Stadt Sachsenheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Schippach (Maxquellenbachl), linker Oberlauf des Maxquellenbachls (zur Gailach) bei Rothenberg, Stadt Monheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Siehe auch:
 Schippbach
 Schüpbach